Са́мбра (, Самбр) — река во Франции и Бельгии, левый приток Мааса.

География 
Берёт начало в северо-западных отрогах Арденн, течёт по франко-бельгийскому угольному бассейну — ранее важному промышленному району. Впадает в Маас около города Намюр (Бельгия). Соединена каналом Самбра — Уаза с рекой Уаза, каналом Брюссель — Шарлеруа с рекой Сенна.

Протекает через следующие департаменты Франции и провинции Бельгии:
 Эна (Франция)
 Нор (Франция)
 Эно (Бельгия)
 Намюр (Бельгия)

Города на реке Самбра:
 Мобёж (Франция)
 Шарлеруа (Бельгия)
 Намюр (Бельгия)

История 
Во время Первой мировой войны в районе реки Самбра состоялись несколько сражений, в том числе осада Намюра в 1914 году (битва при Шарлеруа) и одно из последних сражений (, 1918 год).

Примечания 

Притоки Мааса
География департамента Нор
Эна
Реки О-де-Франса
Реки Эно
Реки Намюра